Spindeln kan syfta på:

 Spindeln – den tidigare svenska benämningen på Spindelmannen
 Spindeln (bok) – kriminalroman från 2022 av Lars Kepler
 Spindeln (TV-serie) – en dansk TV-serie

Se även
Spindlar